Система природи (Гольбах)
 Система природи